Wilhelm Raimund ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Raimund (Carcassonne) († 1034), Graf von Carcassonne
 Wilhelm Raimund (Béarn) (Wilhelm Raimund von Montcada ; † 1224), Vizegraf von Béarn